Das Indianapolis 500 (offiziell 103th Running of the Indianapolis 500 presented by Gainbridge) auf dem Indianapolis Motor Speedway, fand am 26. Mai 2019 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht

Bericht 
Das Starterfeld umfasste 36 Fahrzeuge. Fernando Alonso, bis anhin in der Formel 1 tätig, konnte sich nicht für das Rennen qualifizieren. Simon Pagenaud startete von der Pole Position aus und fuhr an der Spitze in die ersten Runden. In der sechsten Runde fiel Colton Herta mit Getriebeproblemen aus. In Runde 178 berührten sich die Fahrzeuge von Sébastien Bourdais und Graham Rahal in Kurve 3, beide Fahrzeuge schlugen in die Begrenzungsmauer ein. Drei folgende Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt und vielen ebenfalls aus. Pagenaud ging vor der ersten Kurve beim Neustart in Runde 187 an Alexander Rossi vorbei in Führung. An derselben Stelle ging Rossi in Runde 198 wieder in Führung. Vor Kurve drei in Runde 199 übernahm Pagenaud erneut die Führung und behielt diese bis zum Ende des Rennens, er gewann vor Rossi und Takuma Sato. Pagenaud war zum ersten Mal siegreich beim Indy 500 im Jahr 2019.

Klassifikationen

Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 4 Gelbphasen für insgesamt 29 Rd.

Weblinks 

 Offizielle Website INDYCAR: https://indycar.com/

Einzelnachweise 

2019
Rennen der IndyCar Series 2019
Sportveranstaltung in Speedway (Indiana)
Indianapolis Motor Speedway